Ivar Johansson est un nom pouvant désigner:

 (1899-1994), homme politique centrique suédois
Ivar Johansson (1903-1979), lutteur gréco-romain suédois

Voir aussi

Johansson, Ivar